Coleiro est un patronyme maltais.

Étymologie 
Selon le linguiste maltais , il pourrait dériver du nom portugais Calheiro(s).
Pour Mario Cassar, il serait d'origine grecque et dériverait de Caloiero, du grec Kalòyeros (καλόγερος), « moine », à l'origine également du prénom sicilien Calogero.

La présence du nom de famille Coleiro à Malte est peut-être attesté en 1480 sous la forme Coloyru. Au , le nom Caloyro est attesté à Birgu.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Coleiro se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Coleiro est notamment porté par :
 Marie-Louise Coleiro Preca (née en 1958), femme politique maltaise.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
 , Maltese Linguistic Surveys, University of Malta, 1976.

Liens externes 
 

Patronyme maltais